East Bend Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 East Bend Township (Illinois)
 East Bend Township (North Carolina)